

Sigle 

CADE peut désigner :
 Conselho Administrativo de Defesa Econômica, l'autorité de la concurrence du Brésil.

Patronyme 

 Ebb Cade (1890-1953), première personne soumise à une torture médicalisée impliquant une injection de plutonium ;
 Jack Cade (v.1420 ou 1430-1450) révolutionnaire anglais ;
 John Cade (1912- 1980) psychiatre australien ;
 Philip Cade (1916-2001), pilote automobile américain ;
 Pierre-Louis Cade (1787-?) homme politique français.

Toponyme 

 Cade, census-designated place située en Louisiane.

Autres 
Cade désigne aussi notamment :
 cade, une unité de mesure valant  (en 1793) ;
 cade ou genévrier cade (Juniperus oxycedrus), un arbuste méditerranéen ;
 cade toulonnaise, une spécialité provençale à base de farine de pois chiche et d'eau, cuite au feu de bois que l'on déguste salée ou sucrée en apéritif, au goûter ou par pur plaisir ;
 Cade (1734–1756), important étalon fondateur de chevaux de course Pur-sang.
 Cade, un roman policier de James Hadley Chase.